Флаг муниципального образования Новотама́нское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 30 июня 2006 года и 29 июня 2009 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5057.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из семи клиньев, сходящихся вершинами в центре, а основаниями примыкающих к краям полотнища: к древку и свободному краю клинья — синие и жёлтые (каждый в 1/8 полотнища), к верхнему краю — жёлтый и белый (каждый в 1/8 полотнища), к нижнему краю — зелёный (в 1/4 полотнища); в центре полотнища поверх вершин клиньев изображён белый наклонно развёрнутый квадрат с гранями в 1/6 длины полотнища».

Обоснование символики 
Территория Новотаманского сельского поселения является неотъемлемой частью «Большой Тамани»: её природы, истории, культуры. Прибрежные территории, изрезанные многочисленными удобными бухтами, заливами, лиманами; благоприятный климат сыграли огромную роль в освоении и развитии этих земель человеком. Композиция флага, состоящая из клиньев зелёного, синего цветов, жёлтого (золота) и белого (серебра) аллегорически отражает особенности местной природы: зелёные плодородные склоны холмов, золотой песок пляжей и золото полей, приносящих щедрые урожаи; тёплые синие воды лиманов и заливов; чистый, морской воздух.

Символика флага многозначна и помимо природных особенностей образно отражает периоды исторического пути Новотаманского поселения. Здесь учёными были обнаружены остатки первобытных стоянок, следы античных, хазарских, древнерусских поселений. Новотаманские земли в разные эпохи управлялись половцами, генуэзцами, турками. В 1792 году на таманском полуострове навсегда поселились запорожцы для охраны русских рубежей.

Белый квадрат-кристалл символизирует соль. На территории сельского поселения располагается озеро Солёное, в котором до середины XX века производилась добыча соли. Сейчас озеро является одной из достопримечательностей поселения. Летней порой озеро пересыхает и покрывается коркой белых кристалликов поваренной соли. В это время озеро можно перейти посуху. Под слоем соли залегает неглубокий, около полуметра, пласт лечебной грязи. Эта грязь успешно используется в санаториях Анапы и Геленджика и приносит значительное облегчение людям, страдающим болями в суставах.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, солнечного тепла, энергии, уважения.

Зелёный цвет — символ молодости, жизненной силы, природы.

Синий цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений. Синий цвет также символ чистого, бескрайнего неба и морских просторов.

Примечания